Марк Геганий Мацерин ():
 Марк Геганий Мацерин (консул)
 Марк Геганий Мацерин (военный трибун с консульской властью)